Abuelo generalmente se refiere al progenitor del padre o de la madre. Asimismo, abuelo (o el abuelo o abuelos o los abuelos) puede hacer referencia a las siguientes obras artísticas:
 El abuelo, cuento de Mario Vargas Llosa.
 El abuelo, historieta de Divito.
 El abuelo, novela de Benito Pérez Galdós.
 El abuelo, obra de teatro, adaptación de la anterior.
 El abuelo, película española de 1925 dirigida por José Buchs.
 El abuelo, película argentina de 1954 dirigida por Román Viñoly Barreto.
 El abuelo, película española de 1998 dirigida por José Luis Garci.
 Abuelos, película española de 2019 dirigida por Santiago Requejo.

También, puede referirse a los siguientes personajes ficticios:
 El Abuelo, personaje de The Munsters.
 El abuelo, personaje de Los Simpson.

Además, puede hacer referencia a:
 El abuelo, apodo del arquero mexicano Luis Álvarez.
 El Abuelo, imagen de Jesús con la cruz a cuestas, muy popular en Jaén (España).
 Los Abuelos de la Nada, grupo musical argentino.
 El nombre común de la planta Taraxacum officinale.

Enlaces externos